Maçainhas ist der Name folgender Orte:

 Maçainhas (Belmonte), Gemeinde im Kreis Belmonte, Portugal
 Maçainhas (Guarda), Gemeinde im Kreis Guarda, Portugal